«Мордо́вия» — скорый фирменный пассажирский поезд формирования Федеральной пассажирской компании № 41Й/42Й, курсирующий по маршруту Саранск — Москва — Саранск.

История 

Первый поезд по маршруту Саранск — Москва отправился в июне 1966 года. Рейс было поручено провести лучшей поездной бригаде под руководством Александра Федоровича Филимонова. Состав курсировал через день и имел номер № 125/126. В 1974 году поезд стал курсировать ежедневно и стал скорым, а в 1978 году получил имя «Мордовия» в честь Мордовской АССР — ныне Республики Мордовия. В 1995 году по результатам аттестации поезд официально получил статус фирменного и номер № 41/42.

До осени 2014 года поезд обслуживался поездной бригадой вагонного участка Рузаевка. После закрытия депо, поезд перешёл на баланс вагонного участка Пенза (ВЧ-1, Куйбышевский филиал ОАО «ФПК») и стал курсировать в общем обороте с поездом № 51/52 «Сура». В этом же году в состав были включены вагоны частной компании АО «ТКС». В январе 2017 года поезд совершил первый рейс с новым российским электровозом ЭП2К.

8 декабря 2019 года вновь изменился филиал подготовки состава. Поезд был передан на формирование в Северо-Кавказский ФПКФ (ЛВЧ Новороссийск) с общим оборотом с поездом № 29/30 Новороссийск — Москва. Состав был сформирован из вагонов, прошедших КРП модернизацию на предприятии ВагонРемМаш в Тамбове.

10 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции перевозчик ТКС прекратил обслуживание поезда, 15 апреля 2020 года поезд стал курсировать через день. 3 июня 2020 года вагоны перевозчика ТКС были возвращены в состав поезда, 11 июля 2020 года было возобновлено ежедневное курсирование.

28 декабря 2020 года перевозчик ТрансКлассСервис окончательно прекратил эксплуатацию в составе поезда.

Общие сведения 

|}

Маршрут следования поезда проходит по территории Республики Мордовия, Рязанской и Московской областей. В составе 16 одноэтажных вагонов производства ТВЗ. По графику на 2021 г. поезд курсирует ежедневно и находится в пути около 9 часов. Бо́льшая часть времени следования приходится на ночное.

Поезд обслуживается локомотивными бригадами эксплуатационных депо ТЧЭ-5 Рузаевка и ТЧЭ-39 Рязань; электровозом ЭП2К (приписки ТЧЭ-6 Москва-Сортировочная-Рязанская, ТЧЭ-10 Самара), реже ЧС7 (приписки ТЧЭ-1 Москва-Курская. Из Саранска состав отправляется с 3-го пути, первой платформы. По состоянию на 2021 г. максимальную путевую скорость — 140 км/ч — поезд может развивать на участках Ушинский — Листвянка и Рыбное — Перово Московской Железной дороги. Смена локомотивной бригады производится на станции Рязань-1.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 «Мордовия» (Саранск-Москва).
 Расписание движения поезда на Яндекс-Расписаниях: Саранск — Москва Москва — Саранск.

Поезда России
Поезда Куйбышевской железной дороги